Bohnenkamp steht für:
 Bohnenkamp AG, Großhandelshaus in Osnabrück

Bohnenkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Bohnenkamp-Renken (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Carlo Bohnenkamp (* 2007), deutscher Kinderdarsteller
 Fritz Bohnenkamp (1905–1971), deutscher Politiker
 Hans Bohnenkamp (1893–1977), deutscher Offizier, Pädagoge, Hochschullehrer und Hochschuldirektor 
 Helmuth Bohnenkamp (1892–1973), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Josef Bohnenkamp (1905–1982), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat

Siehe auch: 
 Boonekamp